Дефляція (економіка)
 Дефляція (геологія)